Sheridan County este numele a mai multor comitate din diferite state din , după cum urmează

 Comitatul Sheridan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Sheridan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Sheridan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Sheridan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Sheridan, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Sheridan (dezambiguizare)